RollerCoaster Tycoon (computerspelserie), een serie van computerspellen
RollerCoaster Tycoon (computerspel), een computerspel uit 1999 en onderdeel van bovenstaande serie